Лонре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Лонре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Лонре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн